Mellan himmel och jord kan syfta på:

 Mellan himmel och jord (musikalbum) – ett musikalbum från 1987 av Hasse Andersson.
 Mellan himmel och jord (TV-serie) – en amerikansk TV-serie, som sändes i USA 2003–2005 med originaltiteln Joan of Arcadia.
 Mellan himmel och jord (poddradioprogram) - en podcast av Youtube-trion JLC